Vídeň může znamenat:
 Vídeň (Wien) – hlavní město Rakouska
 Vídeň (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou
 Vídeň (okres Kolín) – zaniklá obec v okrese Kolín
 Vídeň či Vídeňka (Wien) – říčka v rakouské metropoli Vídni
 Vídeň (loď) – loď provozovaná na Brněnské přehradě

hovorově
 Vídeňská káva
 Vídeňský guláš
 Vídeňský řízek

Externí odkazy